Барзан (‎,  или بارزان) — посёлок в районе Мергасор мухафазы Эрбиль в Ираке. Посёлок расположен на реке Большой Заб, в 20 км от границы Ирака с Турцией и в 150 к северу от Эрбиля, на высоте в около 700 м. Ближайший населённый пункт — Пендро.

Барзан является родиной курдского племени барзан, которое играет большую роль у курдов. В Барзане долгое время базировалось курдское сепаратистское движение, в посёлке родились курдские националисты и борцы за свободу, такие как Ахмед Барзани и Мустафа Барзани. Также, в Барзане родился курдский политический деятель, Нечирван Барзани, который несколько раз был премьер-министром Иракского Курдистана.

В городе в основном говорят на южновосточном варианте курманджи, или бадини.

История 

В 1914 году в Барзане прошло курдское восстание против османской власти, поддержанное Российской империей. Оно проходило одновременно с восстанием в Битлисе.

В 1961 году Воздушные силы Ирака атаковали территорию, где находился Барзан, разрушив несколько деревень.

В 1983 году иракское правительство Саддама Хусейна вывезло и убило 8000 курдов из деревень недалеко от города.

Климат 
Согласно системе классификации климатов Кёппена, в Барзане средиземноморский климат (Csa) с жарким, сухим летом и прохладной, дождливой зимой. Барзан — одно из самых дождливых поселений Ирака. Зимними ночами температура обычно падает ниже нуля, создавая морозы; иногда выпадает снег.

Примечания 

Населённые пункты Ирака